«Да́чия» () — молдавский футбольный клуб из города Кишинёва, основан в 1999 году. Домашние матчи проводил на стадионе «Молдова» в селе Спея Новоаненского района. В Национальном дивизионе Молдавии выступал в 2002—2017 годах, в сезоне 2010/11 команда стала чемпионом страны.

История

Основание и первые годы 
В 1999 в Кишинёве был создан новый футбольный клуб, к формированию которого приступили Марин Левадару, Игорь Урсаки, Валерий Плужник, Александр Шкаруба. В команду были привлечены вратарь Геннадий Гарюк, полевые игроки Александр Голбан, Корнел Попов, Руслан Рашку, Сергей Кощуг, Корнел Гафтон, Вячеслав Титов, Александр Тракалов и другие.

Местом тренировок новой команды была избрана площадка школы футбола в кишинёвском микрорайоне Рышкановка. В сезоне 2000/01 «Дачия» заняла 4-е место в Дивизионе «А», а в сезоне 2001/02 заняла первое место, что позволило команде на следующий год выступать в Национальном Дивизионе.

2002—2014 
В дебютном матче высшей лиги Молдавии «Дачия» благодаря голу Михаила Яворского обыграла «Нистру» (Атаки) со счётом 1:0. В дебютном сезоне команда заняла 4-е место в чемпионате. В Кубке Интертото 2003 команда «Дачия» прошла два круга, уступив в третьем немецкому клубу «Шальке 04». В сезоне 2003/04 команда заняла пятое место в чемпионате, а уже на следующий год «Дачия» стала бронзовым призёром чемпионата страны и финалистом Кубка Молдавии, в финале которого уступила атакскому «Нистру». В Кубке УЕФА 2005/06 клуб в первом раунде проиграл «Вадуцу» из Лихтенштейна, выступавшему во второй лиге чемпионата Швейцарии. В сезоне 2005/06 «Дачия» заняла шестое место в чемпионате, а в Кубке Молдавии уступила в полуфинале команде всё тому же «Нистру» из Атак. В феврале 2006 года «Дачия» выиграла Кубок Президента Туркмении. В сезоне 2006/07 «Дачия» заняла четвёртое место в чемпионате, получив право играть в Кубке Интертото 2007, где команда снова прошла 2 круга, а в 3-м уступила «Гамбургу». В сезоне 2007/08 команда стала серебряным призёром национального чемпионата. В Кубке УЕФА 2008/09 «Дачия» в первом раунде уступила клубу «Борац». В сезоне 2008/09 кишинёвский клуб стал серебряным призёром национального чемпионата и финалистом Кубка страны. В Лиге Европы 2009/10 «Дачия» уступила во втором квалификационном раунде словацкому клубу «Жилина». В сезоне 2009/10 «Дачия» заняла пятое место в чемпионате и стала финалистом кубка страны. В Лиге Европы 2010/11 команда обыграла в первом квалификационном раунде черногорскую «Зету», а во втором уступила шведскому «Кальмару». В сезоне 2010/11 «Дачия» стала чемпионом Молдавии, прервав многолетнюю гегемонию тираспольского «Шерифа».

2015—2017 
В апреле 2015 года команду снова возглавил российский тренер Игорь Добровольский, до этого работавший в команде и приводивший «Дачию» к золотым медалями чемпионата. По итогам сезона кишинёвская команда заняла второе место. 24 мая в финальной матче Кубка Молдавии «Дачия» со счётом 2:3 уступила тираспольскому «Шерифу». В первом квалификационном раунде Лиги Европы 2015/16 команда встретилась с македонским клубом «Ренова», игру на выезде «Даки» выиграли со счётом 0:1. В домашнем матче «Дачия» победила со счетом 4:1, во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2015/16 команда встречалась со словацкой «Жилиной», домашний матч кишинёвский клуб проиграл со счётом 1:2. После 2 тура национального дивизиона 2015/16 Игорь Добровольский ушел из клуба, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Семёнов. 29 мая в 20:00 на стадионе «Зимбру» впервые в истории Молдавии прошел «Золотой матч», в котором номинальным хозяином был «Шериф», а гостем «Дачия». Причиной данной игры стало одинаково набранное количество очков в турнирной таблице. Итогом встречи стала победа тираспольчан со счётом 1:0, единственный гол забил Горан Галешич. В первом квалификационном раунде Лиги Европы 2016/17 кишиневский клуб встречался с азербайджанской командой «Кяпаз». Игра в гостях закончилась вничью — 0:0. В следующем сезона судьба золотых медалей чемпионата снова решалась в золотом матче, где Даки проиграли в серии пенальти 3:0 и получили серебро.

В январе 2018 года главным тренером вновь стал Игорь Добровольский. В сезоне 2018 года команда отказалась играть в высшей лиге чемпионата. Резервная команда «» сохранилась и играла в Дивизионе «Б», а в 2020 году дебютировала в высшем дивизионе.

Результаты выступлений 

* Без учёта золотого матча: в сезоне 2015/2016 — 0:1, в сезоне 2016/17 — 1:1 (пен. 0:3), оба раза — с «Шерифом».

** Техническое поражение в четвертьфинале Кубка Молдавии 2017/18.

Матчи еврокубков

Достижения 
  Чемпион Молдавии (1): 2010/11
  Серебряный призёр чемпионата Молдавии (7): 2007/08, 2008/09, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17
  Бронзовый призёр чемпионата Молдавии (1): 2004/05
  Финалист Кубка Молдавии (4): 2004/05, 2008/09, 2009/10, 2014/15
  Обладатель Суперкубка Молдавии (1): 2011
  Победитель Первой лиги Молдавии (1): 2001/02
  Обладатель Кубка Президента Туркмении (1): 2006

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Форум болельщиков клуба
 Профиль команды на сайте moldova.sports.md
 Профиль команды на сайте www.divizianationala.com
 Статистика на сайте КЛИСФ

Футбольные клубы Молдавии
Спорт в Кишинёве